Ово је изабрани списак тренутних и историјских игара за било коју верзију Mac OS.

Листа Макинтош игара
: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
__БЕЗСАДРЖАЈА__

0–9 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

B 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

C 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

D 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

E 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

F 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

G 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

H 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

I 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

J 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

K 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

L 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

M 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

N 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

O 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

P 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Q 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

R 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

S 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

T 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

U 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

V 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

W 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

X 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Y 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Z 

Листа Макинтош игара

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Види још 
 Мек игре
 Листа видео игара
 Листа Макинтош софтвера

Референце

Спољашње везе 
 MacUpdate's games section
 Apple's games section
 Inside Mac Games: Reviews ( повезан са macgamestore : исти власник)
 Steam's Mac games section
 Mac Games on Daily1Game ( bigfishgames сарадник, истог садржаја као на bigfish-у )
 MMORPG for Mac 
 Free Mac Games
 Macgames.org
 Mac Gamer HQ's Top 75 Mac Games

Макинтош